Il singolare del Sybase Open 1996 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour 1996.

Andre Agassi era il detentore del titolo, ma ha perso in finale 6–2, 6–3 contro Pete Sampras.

Teste di serie

  Andre Agassi (finale)
  Pete Sampras (campione)
  Michael Chang (semifinali)
  MaliVai Washington (primo turno)

 Mark Philippoussis (secondo turno)
 Brett Steven (primo turno)
 Greg Rusedski (quarti di finale)
 Hernán Gumy (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Note 
 

SAP Open 1996
ATP Tour 1996